Алексе́й Люби́мов: Любимов, Алексей Артемьевич (Афанасий; 1641—1702) — епископ Русской Церкви.
 Любимов, Алексей Борисович (род. 1944) — пианист, дирижёр, народный артист России.
 Любимов, Алексей Иванович (1879—1919) — деятель революционного движения в России, член ЦК РСДРП, большевик.
 Любимов, Алексей Ильич (1902—1986) — Герой Советского Союза.